Корылькикэ:

Реки
 Корылькикэ (приток Сукылтэчора)
 Корылькикэ (приток Таза)